Чуковец — название населённых пунктов в Болгарии:

 Чуковец — село в Перникской области.
 Чуковец — село в Силистренской области.